L'édition 2016 du tournoi de tennis de Limoges se déroule du 14 au  sur dur en salle. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Ekaterina Alexandrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Garcia, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Mertens et Mandy Minella.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Limoges
 Saison 2016 de la WTA

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Limoges
Tennis en novembre 2016
Tennis en France en 2016
Sport en France en novembre 2016